Вторже́ние — проникновение фигур атакующей стороны в расположение сил соперника.

Нередко сопровождается внезапными пешечными ударами, позиционными жертвами фигур. Подготовка вторжения ведётся путём определения главного участка вторжения, сосредоточения на нём атакующих сил, разобщения сил и ослабления позиции соперника, лишения его контригры.

Пример

В партии 1968 года Ботвинник — Портиш белые подготовили вторжение по линии с.

16. Л:с7! Сс617. Л1:с6

Приходится совершить позиционную жертву качества, чтобы ладья осталась на 7-й горизонтали.

17... bc18. Л:f7 h6

Чёрный король не может взять ладью: 18... Кр:f7 19. Фс4+ Kpg6 20. Фg4+ Kpf7 Kg5+ с неизбежными крупными материальными потерями со стороны чёрных.

19. Лb7

Вторжение ладьи белых нарушило взаимодействие фигур чёрных и раскрыло короля. Далее в партии последовало:19... Фс8
20. Фс4+ Крh8

На 20... Фе6 21. К:е521. Кh4 Ф:b7
22. Kg6+ Kph723. Ce4 Cd6
24. K:e5+ g625. C:g6+ Kpg7
26. C:h6+1 — 0

Примечания

Литература 
 

Шахматная стратегия